Сергей Москвин:
 Москвин, Сергей Александрович (род. 1954) — украинский политик.
 Москвин, Сергей Михайлович (1868—1915) — генерал-майор, герой русско-японской и Первой мировой войн.